Heinrich Barth (ontdekkingsreiziger), een Duits ontdekkingsreiziger
Karl Heinrich Barth, een Duitse pianist
Heinrich Barth (filosoof)